17. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 19 marca 1989 roku w Stavanger, w Norwegii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1989 w lekkoatletyce
1989
Lekkoatletyka w Norwegii
Sport w Stavanger
1989 w Norwegii